Сирануш Оганесовна Есаянц (, ; род. 21 декабря 1926, Шамхор) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась 21 декабря 1926 года в городе Шамхор Гянджинского уезда Азербайджанской ССР (ныне город Шамкир Шамкирского района).

С 1941 года рабочая, звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Ханларского района. В 1949 году получил урожай винограда 225,7 центнеров с гектара на площади 3,4 гектаров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году Есаянц Сирануш Оганесовна присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 
 

Виноградари СССР